Batak peut désigner :

Ethnologie
 deux populations distinctes, l'une vivant en Indonésie, l'autre aux Philippines. Les deux parlent des langues austronésiennes :
 Batak (Philippines).
 Batak (Indonésie), qui vivent dans la province de Sumatra du Nord.

Linguistique
 Les langues batak, un groupe de langues austronésiennes parlées en Indonésie dans le nord de l'île de Sumatra.
 L'alphabet batak, utilisé par les populations batak du nord de Sumatra.

Géographie
 en bulgare (le nom étant écrit ) :
 Batak, ville bulgare de l'obchtina de Batak, située dans l'oblast de Pazardjik ;
 Batak, village bulgare de l'obchtina de Pavlikeni, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.

Zoologie
 Le Batak (cheval), un poney autochtone de l'île du même nom.